Stati Uniti d'America
 Summitville – città della Contea di Madison, Indiana
 Summitville – villaggio della Contea di Columbiana, Ohio